Dragonfly – album Ziggy'ego Marleya
 DragonFly – system operacyjny z rodziny systemów BSD
 Dragonfly – planowana przez NASA misja kosmiczna do Tytana
 Cessna A-37 Dragonfly – amerykański samolot
 Bromo-DragonFLY – organiczny związek chemiczny